Заземление (кабельная электросвязь) — использование Земли в качестве проводника, замыкающего электрическую цепь, в телеграфных и телефонных кабельных линиях связи. При прокладке кабельных линий связи используют лишь один провод для соединения отправительной и приемной станций. В качестве второго провода используется Земля.

Сопротивление заземления  

Сопротивление заземления практически не зависит от расстояния между станциями и в хороших заземлениях составляет десятки омов и омы, хотя среда между его электродами плохо проводит электричество. Это можно доказать следующим образом. Рассмотрим два шара радиуса  , погруженные в безграничную однородную среду с удельной электропроводностью  . Будем считать, что расстояние между шарами . Пусть заряды на шарах равны  и . Тогда потенциалы . Разность потенциалов или напряжение между шарами есть . Напряженность поля у поверхности каждого шара, выраженная через напряжение, равна . Отсюда находим силу тока через поверхность шара:  Следовательно, сопротивление  среды между шарами равно . Сопротивление заземления не зависит вовсе от расстояния между заземляющими электродами и определяется только их размерами и удельной электропроводностью среды. Так как напряженность электрического поля значительна только вблизи заземления, поэтому и сопротивление заземления практически зависит только от удельной электропроводности этих участков. Для уменьшения сопротивления заземления, заземляющие электроды закапывают на глубине подпочвенных вод, где электропроводность велика.

Примечания

Литература 
 

Электросвязь
Телефонная связь
Телеграф